Козара може да се односи на:

 Козара, планина у Републици Српској, БиХ
 Национални парк Козара, национални парк у Републици Српској, БиХ

или

 Козара (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ

или

 ФК Козара Градишка, фудбалски клуб из Градишке, Република Српска, БиХ
 ФК Козара Банатско Велико Село, фудбалски клуб из Банатског Великог Села, Република Србија
 Козара (филм), југословенски играни филм из 1962.
 Козара, брод у саставу речних одреда копнене војске Војске Србије

bs:Kozara (čvor)
fr:Kozara (homonymie)
hr:Kozara (razdvojba)
ru:Козара (значения)